Lozano kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustavo Lozano-Contreras
 José Luis Lozano Terrazas
 Matteo Lozano
 Pablo Lozano
 R. Lozano

Robotskapade auktorsförkortningar